Лукас Клив (, псевдоним Аделины Джорджианы Изабеллы Кингскоут , 1860—1908) — английская писательница. Правнучка Хораса Уолпола, для одного из романов воспользовавшаяся, в связи с этим, псевдонимом Мэри Уолпол. Внучка миссионера Джозефа Вульфа.

Вместе с мужем, полковником британских вооруженных сил, Аделина Кингскоут провела несколько лет в Индии, где собрала сборник южноиндийского фольклора (, 1890, в соавторстве) и написала книгу «Английский ребенок в Индии и как его воспитать» (, 1891). После возвращения в Англию в 1895 г. Кингскоут обратилась к романистике и за последующие 13 лет написала 65 романов, большинство из которых посвящено жизни женщины в современном ей обществе, хотя встречаются и сочинения на исторические темы.

Примечания

Ссылки 
 

Писатели Великобритании
Английские писатели
Литераторы, известные под псевдонимами